Таранино — название населённых пунктов в России:
 Таранино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Таранино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Таранино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.